Флаг городского округа «Город Кумерта́у» Республики Башкортостан Российской Федерации.

Флаг утверждён 21 сентября 2006 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3237.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, состоящее из трёх вертикальных полос жёлтого, синего и жёлтого цвета (ширина каждой жёлтой полосы 1/6 длины полотнища); в середине синей полосы стоящий, обращённый к древку, с воздетыми крыльями степной сокол-сапсан жёлтого цвета».

Обоснование символики 
Флаг, разработанный на основе герба, языком символов и аллегорий символизирует исторические, географические и социально-экономические особенности города Кумертау, построенного в связи с открытием и началом разработки Бабаевского месторождения бурого угля.

В центре флага изображён сокол-сапсан, символически отображающий башкирскую степь, в которой построен город. Образ сокола-сапсана также олицетворяет развитие в городе авиастроения, высоту устремлений и помыслов кумертаусцев.

Золотой (жёлтый) цвет — символ силы, великодушия, достоинства и богатства.

Лазоревый (синий) цвет — символ совершенства, миролюбия, щедрости.

Примечания 

Флаг